

Patronyme 
 Jean Pépin de Huy, sculpteur originaire de la région liégeoise, actif dans le premier quart du  ;
 Jean Pépin, joueur de hockey sur glace français ;
 Jean Pépin (1924-2005), philosophe et historien de la philosophie français ;
 Jean Pépin (1939-2015), homme politique français.